Most svobody může být:

 Most Svobody (Il ponte della Libertà) – silniční most v Benátkách v Itálii
 Szabadság híd (Most Svobody) – most v Budapešti v Maďarsku
 Most Svobody (Novi Sad) – most ve městě Novi Sad v Srbsku
 Most Svobody (Záhřeb) – dálniční most v Záhřebu, hlavním městě Chorvatska
 Liberty Bridge (Pittsburgh) – most v Pittsburghu v USA
 Liberty Bridge (Bay City, Michigan) – most v Bay City v USA